

Sigle 
 Comunità Volontari per il Mondo – organizzazione non governativa italiana di cooperazione allo sviluppo
 Cruz Vermelha de Moçambique  – Società nazionale di Croce Rossa del Mozambico

Chimica 
 CVM – Cloruro di Vinile Monomero, composto organico clorurato; nome IUPAC: cloroetene

Codici 
 CVM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ciudad Victoria (Messico)